Stošić:
 Miodrag Stošić, un footballeur professionnel serbe (1981).
 Vlada Stošić, un ancien footballeur serbe (1965).